Wiesti – rosyjska stacja telewizyjna, obecna Rossija 24
 Wiesti FM – rosyjska stacja radiowa